Kalenborn – comune del circondario di Ahrweiler (Renania-Palatinato)
 Kalenborn – comune del circondario rurale di Cochem-Zell (Renania-Palatinato)
 Kalenborn-Scheuern – comune del circondario rurale di Vulkaneifel (Renania-Palatinato)